El nombre Barú puede referirse a los siguientes lugares:

 A la localidad Arroyo Barú, en Argentina;
 A la península de Barú, en Colombia;
 A la batalla de Barú, ocurrida en costa de Colombia;
 Al volcán Barú, en Panamá;
 Al parque nacional Volcán Barú, en Panamá;
 Al distrito de Barú, en Panamá;
 Al distrito de Barú, en Costa Rica;
 A la comarca de Barú en Panamá, hoy desaparecida.